Gosepath ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gosepath (Christoph M. Gosepath; * 1961), seit 2002 Psychiater im Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge und freier Regisseur in Berlin
 Stefan Gosepath (* 1959), Universitätsprofessor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin